Кристал Лејк има више значења:
 Кристал Лејк (Флорида)
 Кристал Лејк (Конектикат)
 Кристал Лејк (Ајова)
 Кристал Лејк (Илиноис)